2 miejscowości w Polsce:

 Podszkle – osada w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Podszkle – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec